Ел Талајоте има више значења:

 Ел Талајоте (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Талајоте (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Талајоте (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Талајоте, Ел Мориско (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Талајоте (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Талајоте, Пуебло Нуево (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Талајоте (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Талајоте (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику